Waldemar Zbigniew Kowalski (ur. 1957) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych
 Waldemar Kowalski (ur. 1961) – polski psycholog, oficer Służby Więziennej